Als Kugelfunktionen bezeichnet man:
 Kugelflächenfunktionen
 zonale Kugelfunktionen oder Legendre-Polynome
 Zugeordnete Kugelfunktionen oder Zugeordnete Legendrepolynome